Louiza (metrostation), een metrostation in Brussel
Een meisjesnaam, zie Louise (voornaam)